Moja ostatnia księżna – wiersz Roberta Browninga z 1842
 Moja ostatnia księżna – powieść Daisy Goodwin